Bronlibellen (familie), de familie Cordulegastridae, een familie van libellen
Bronlibellen (geslacht), het geslacht Cordulegaster, een geslacht van libellen